A categoria até 54 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, que ocorreu na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 16 e 17 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva
R - Venceu a competição pela parada do árbitro
W - Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Masculino